
 OUL est le code AITA de l'aéroport d'Oulu en Finlande.
 OUL est le sigle de l'Orchestre Universitaire de Lille.